Hellering, ancienne commune de Moselle rattachée à Hombourg-Haut en 1811 incluant le château de Hellering.
 Hellering-lès-Fénétrange, commune de Moselle.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France